Przelewice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Przelewice 
 Przelewice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Człopa
 Przelewice – gmina w powiecie pyrzyckim
 Przelewice – nieczynna stacja kolejowa w Przelewicach, w powiecie wałeckim, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Przelewice Pyrzyckie